Шпунт:
 Шпунт — продольный выступ на ребре доски, бруса, и т. п.
 Шпунт Ларсена — металлический профиль.
 Шпунт — пробка.
 Шпунт (инструмент) — инструмент, употребляемый скульпторами.
 Шпунт — популярное название шпунтовой сваи.
 Шпунт, Рувим Михайлович (1902—1938) — советский историк-архивист, теоретик архивного дела.

См. также 
 Шпунты — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Шпунтик — персонаж книг о Незнайке.